Línea 110 puede referirse a:

 Línea 110 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 110 de colectivos de Corrientes.
 Línea 110 de colectivos de Rosario.
 Línea 110 de autobuses de Madrid.
 Línea 110 de ómnibus de Montevideo.

}}